SSE ima više značenja.

 Selen disulfid, jedinjenje
 -{SQL Server Express}-, softver
 Streaming SIMD Extensions, mikroprocesorske instrukcije